Отрадное — посёлок в Гурьевском городском округе Калининградской области. Входит в состав Храбровского сельского поселения.

История 
Первые упоминания о поселении Кармиттен относятся к 1299 году.

28 января 1945 года Кармиттен был занят советскими войсками. С 1946 года Кармиттен носил название Кармитино - так называли его первые переселенцы из России.

В 1967 году в Отрадном проходили съемки кинофильма «Весна на Одере».

Население

Примечания 

Населённые пункты Гурьевского района (Калининградская область)